Елистратушка — река в Томской и Кемеровской областях России. Впадает в Куербак в 42 км от устья по правому берегу. Длина реки — 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200020981.

Примечания 

Притоки Куербака
Реки Томского района
Реки Яйского района